Городище — деревня в Чеховском районе Московской области, в составе муниципального образования сельское поселение Стремиловское (до 28 февраля 2005 года входила в состав Стремиловского сельского округа).

Население

География 
Городище расположено примерно в 5 км на юго-запад от Чехова, на правом берегу реки Лопасни, высота центра деревни над уровнем моря — 168 м. На 2016 год в Городище зарегистрирована 1 улица — Лесная и 2 садоводческих товарищества.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Чехов